Budapest Aircraft Service (или BASe Kft) — авиакомпания, базирующаяся в Будапеште, Венгрия. Осуществляет чартерные полеты, а также полеты по расписанию для Malév Hungarian Airlines. Основной хаб — Международный аэропорт Будапешт Ферихедь.

История 
Компания основана в 1991. В 2008 получила два новых самолета Embraer EMB 120 Brasilia.

Флот 
Флот BASe на май 2017 включал следующие воздушные суда:
 Embraer EMB 120 Brasilia (3: HA-FAI, HA-FAL, HA-FAN)
 BELL 206B helicopter (1: HA - LFS)

Ссылки 
 Budapest Aircraft Service

Примечания 

Авиакомпании Венгрии
Авиакомпании, основанные в 1991 году